Macbeth s-ar putea referi la:
 Macbeth, piesa lui William Shakespeare.
 Adaptarea cinematografică din 1948.
 Adaptarea cinematografică din 1971.
 Adaptarea cinematografică din 2006.
 Macbeth, operă de Giuseppe Verdi, bazată pe piesa lui Shakespeare.
 Macbeth al Scoției, monarhul din viața căruia s-a inspirat Shakespeare.
 Macbeth, formația italiană de Gothic Metal.
 Nancy MacBeth, omul politic canadian.
 George MacBeth, poetul britanic.
 Hamish Macbeth, serialul britanic produs de BBC.